Израильская Премьер-лига 2009/2010 годов — 58-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 22 августа 2009 года и закончился 15 мая 2010 года.

Клубы-участники

Первый этап

Результаты матчей

Второй этап

Группа за чемпионство

Турнирная таблица

Результаты матчей

Средняя группа

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа за сохранение места в лиге

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Израильской футбольной ассоциации
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2009/2010
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2009 году
Спорт в Израиле в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010